Le terme « permis » désigne à la fois, un document délivrant une autorisation administrative et l'ensemble des dispositions, procédures et examens présidant à sa délivrance.

On distingue plusieurs types de permis :
 Permis de conduire ou de piloter diverses catégories de véhicules : camions, automobiles ou motocyclettes , moto ;
 Permis bateau plaisance ;
 Permis de construire ;
 Permis de démolir (France) ;
 Permis de chasse ;
 Permis de pêche ;
 Permis de port d'arme ;
 Permis de séjour ;
 Permis de travail.

Voir aussi 
 Permis de tuer, film de John Glen sorti en 1989 au cinéma.

Droit administratif